Neosappaphis  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Эндемик Европы.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1,6—1,95 мм.
Ассоциированы с растениями Armeria (Испания) и Sisymbrium polymorpha (питаются на корнях последнего; Украина). Близок к тлям рода Anuraphis, от которого отличается 4 или 5-члениковыми усиками
.

  — Испания
  — Украина

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых